Raoul de Presles kan syfta på:

* Raoul de Presles (omkring 1270–1329), fransk jurist, rådgivare till Filip den sköne
 Raoul de Presles (omkring 1316–1382), fransk teolog, rådgivare till Karl den vise